Тарск — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Тарск — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.

Россия 
 Тарск — деревня в Парабельском районе Томской области.